FOA puede referirse a:
 Foreign Office Architects, oficina de arquitectos de Londres.
 Fibra Óptica Austral un cable de fibra óptica en Chile